W Rumunii
 Valea Lupului – wieś w okręgu Bacău, w gminie Vultureni
 Valea Lupului – wieś w okręgu Hunedoara, w gminie Baru
 Valea Lupului – wieś w okręgu Jassy, w gminie Valea Lupului